Modoc désigne : 
 une ethnie d'Amérindiens aux États-Unis, les Modocs. Historiquement, ils habitaient à l'origine au nord-est de la Californie et en Oregon ; actuellement, ils sont dans l'Oregon et l'Oklahoma. Voir Guerre des Modocs.
 Cyprès de Modoc
 Deux bateaux américains :
 USCGC Modoc (WPG-46)
 USS Modoc (1865)

Toponymes 

 Modoc, Arkansas
 Modoc, Illinois
 Modoc, Indiana
 Modoc, Kansas
 Modoc Point, Oregon
 Voir aussi Comté de Modoc et plateau de Modoc, Californie

Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux